Голеевский, Максимилиан Николаевич (1862—1931) — русский военный педагог, генерал-майор, начальник Одесского военного училища (1908—1916).
 Голеевский, Николай Лаврентьевич (1878—1958) — полковник российской императорской армии, писатель, историк, один из видных деятелей русского масонства во Франции.